Иерархия Речи Посполитой или порядок старшинства членов сейма (парламента) была создана одновременно с возникновением самой Речи Посполитой — на Люблинском сейме в 1569 году. Речь Посполитая представляла собой союз, существовавший с 1569 по 1795 года при объединении двух государств: Корона Королевства Польского (широко известная как Корона или «Корона») и Великое княжество Литовское. Законодательная власть союза была передана сейму (собранию), известному как сейм, который состоял из трех сословий сейма: монарх, носивший титулы короля Польши и великого князя литовского; Сенат; и Палата депутатов.

Порядок старшинства указывал, где будут сидеть сенаторы и депутаты во время парламентских сессий и в каком порядке они отдают свои голоса. Этому порядку следовали и в других официальных случаях, таких как королевские коронации. Порядок старшинства оставался почти неизменным с момента его создания в 1569 году до окончательного раздела Речи Посполитой в 1795 году. Единственные изменения были внесены, чтобы отразить добавление новых территорий по мере расширения Содружества на восток в течение 16 и 17 веков. Территориальные потери, понесенные во время упадка Польши во второй половине 17-го и на протяжении всего 18-го века, меньше повлияли на состав сейма, поскольку титульные сенаторы и депутаты продолжали заседать в парламенте, несмотря на потерю земель, которые они официально представляли.

Сенаторы 
Сенат восходит к королевскому тайному совету и состоит из лиц, назначаемых королем на определенные сенаторские должности. Сенаторские должности можно разделить на три типа:
 церковный, то есть весь римско-католический епископат (все епископы и архиепископы) Речи Посполитой;
 территориальные, куда входили воеводы, или региональные губернаторы, и кастеляны, или смотрители замков;
 министры королевского и великокняжеского кабинетов Польши и Литвы соответственно.

Епископы, воеводы и кастеляны крупных городов считались высшими сенаторами (senatorowie więksi) или сенаторами-председателями (senatorowie krzesłowi), поскольку они имели право сидеть в определенных креслах во время заседаний Сената. Остальные меньшие сенаторы (senatorowie mniejsi) также были известны как скамьи сенаторов (senatorowie drążkowi), поскольку они сидели везде, где могли найти место за стульями сенаторов.

Архиепископ Гнезно, первой столицы Польши до 1038 года, также носивший титул примаса Польши, был сенатором самого высокого ранга, который также исполнял обязанности интеррекса (исполняющего обязанности короля) во время вакансии королевского престола. Кастелян Кракова, столицы Польши до 1596 года, был самым высокопоставленным светским сенатором. Его превосходство перед краковским воеводой восходит к восстанию под предводительством воеводы Скарбимира в 1117 году, за которое герцог Болеслав Кривоустый наказал его, ослепив и понизив его должность по сравнению с должностью местного кастеляна.

Заместители 
Депутаты избираются в местные Сеймики.

См. также 
 Административно-территориальное деление Речи Посполитой
 Должностные лица Речи Посполитой

Примечания

Библиография 
 
 

Право Речи Посполитой